Памятник Ленину — крупнейшая статуя В. И. Ленина в Мелитополе, стоявшая в сквере на перекрёстке улиц Гетманская и Михаила Грушевского с 1949 по 2015 год. Памятник был восстановлен 5 ноября 2022 года к 105-й годовщине Октябрьской Революции.

До войны на этом месте стоял бронзовый бюст Ленина. В годы оккупации здесь был построен фашистский мемориал. Современный памятник был установлен в 1949 году. По решению горсовета, был демонтирован 5 июня 2015 года.

Памятник являлся знаковым местом для мелитопольских коммунистов, но негативно воспринимался мелитопольскими националистами.

История 
Впервые памятник Ленину на этом месте поставили в 1925 году (по другим данным в 1927 году). Бронзовый бюст на гранитном постаменте стал первым памятником Ленину в городе.

После захвата Мелитополя немецкой армией в октябре 1941 года постамент был взорван, а бюст отправлен на переплавку в литейный цех завода им. 23 Октября. Но рабочие Александр Заплесвичко, Павел Барсов и Георгий Лунёв, рискуя жизнью, закопали бюст на территории завода, а на переплавку отправили бронзовый лом.

Вблизи того места, где стоял бюст Ленина, сразу после оккупации Мелитополя был построен мемориал в память о фашистских солдатах, погибших при взятии Мелитополя. Он представлял собой беседку с колоннами, увенчанную свастикой. После освобождения города советскими войсками мемориал был разрушен, и почти никакой информации о нём не осталось. Только случайно найденная мелитопольским краеведом Николаем Крыловым фотография мемориала позволила узнать о его существовании.

Бронзовый бюст Ленина, откопанный после войны, был по просьбе рабочих установлен на территории завода им. 23 Октября. А на перекрёстке улиц Ленина и Карла Маркса 1 мая 1949 года был открыт новый памятник Ленину.

В феврале 2014 года, когда во многих городах Украины начался снос памятников Ленину, вокруг мелитопольского памятника также разгорелась борьба. Активисты Майдана требовали снести памятник либо перенести его с центральной улицы на другое место. Мелитопольские коммунисты и отряды городской самообороны охраняли памятник.
Судьба памятника в феврале 2014 года рассматривалась на сессии городского совета, но ни решения о сносе памятника, ни решения о его оставлении принято не было.

29 мая 2015 года, после принятия Верховной Радой закона о декоммунизации, на сессии горсовета было принято решение до 1 июля демонтировать памятник и передать его на временное хранение на склад КП «Жилмассив». На рассвете 5 июня коммунальные службы сняли памятник с постамента и перенесли на склад КП «Жилмассив» на хранение. Дальнейшая судьба памятника обсуждается.

Описание 
Железобетонная скульптура высотой 2,47 метров установлена на постаменте 2,7х1,5х1,5 метров, облицованном гранитом. Памятник работы ленинградского скульптора Меркулова был изготовлен в львовских художественно-производственных мастерских.

Значение 
Мелитопольские коммунисты традиционно проводили у памятника митинги в день рождения Ленина (22 апреля) и День Октябрьской революции (7 ноября) . В то же время, мелитопольские националисты считали памятник символом «коммунистической человеконенавистнической идеологии». 7 ноября 2012, в ночь на День Октябрьской революции, памятник был облит краской.

Интересные факты 

 В Мелитополе также стояли памятники Ленина в парке Горького, на привокзальной площади и 7 памятников, бюстов и стел, посвящённых Ленину на территории предприятий города.

Примечания

Ссылки 
 Фото демонтажа 

Памятники Мелитополя
Мелитополь
Здания и сооружения, утраченные в 2015 году
Разрушенные памятники
Скульптуры 1949 года
Здания и сооружения, построенные в 1949 году в СССР
Появились в 1949 году на Украине
Здания и сооружения, построенные в 2022 году
Появились в 2022 году на Украине
2022 год в Запорожской области
Скульптуры по алфавиту